In der Saison 2006/07 lieferten sich der Titelverteidiger Sollentuna SK und der Lunds ASK ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel. Beide Mannschaften erreichten 19:3 Punkte, die höhere Brettpunktausbeute gab den Ausschlag zugunsten des Sollentuna SK.

Im Vorjahr waren die Åstorps Schacksällskap, der Västerås Schackklubb und der SK Rockaden Umeå aufgestiegen. Während Åstorp und Västerås den Klassenerhalt erreichten, musste Umeå zusammen mit der Eksjö-Aneby-Alliansen und der Linköping Allmänna Schacksällskap absteigen. Aufgrund der Einführung der eingleisigen Superettan als zweithöchster Spielklasse stiegen ab der folgenden Saison nur noch zwei Mannschaften aus der Elitserien ab. Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Elitserien (Schach) 2006/07.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 20., 21. und 22. Oktober 2006, 18. und 19. November 2006, 20. Januar 2007, 10. und 11. Februar 2007 sowie am 3., 16., 17. und 18. März 2007. In den ersten drei Runden wurden je drei Wettkämpfe in Stockholm und in Malmö gespielt, in der vierten und fünften Runde fanden je zwei Wettkämpfe in Eksjö, in Sollentuna und in Lund statt. Die letzten drei Runden wurden zentral in Västerås ausgerichtet, die übrigen Wettkämpfe fanden dezentral bei den beteiligten Vereinen statt.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ergebnisse beim Sveriges Schackförbund

Sportveranstaltung in Schweden
Elitserien (Schach)
Schachveranstaltung 2006
Schachveranstaltung 2007